Echipa națională de fotbal a Germaniei (în ) este cea mai titrata echipă națională de fotbal din Europa. Este una dintre cele mai performante selecționate naționale de fotbal din lume. A jucat opt finale de Cupă Mondială, câștigând patru dintre ele. Totodată, a jucat cinci finale de Campionat European, câștigând de asemenea trei dintre ele.

În timpul Războiului rece existau două selecționate germane de fotbal: una a Germaniei de Vest (Republica Federală Germană) și una a Germaniei de Est (Republica Democrată Germană). Trofeele la Cupa Mondială și Campionatul European, inclusiv cel din 1990 au fost toate câștigate de Germania de Vest. Germania de Est, în schimb, a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de vară din 1976.

Turnee Finale 
 Campionatul Mondial de Fotbal

 Campionatul European de Fotbal
{| style="text-align: center;"
|- style="background-color:#f55; color:#fff;"
!Țară(i) gazdă / An
!Rundă
!Poziția
!GP
!W
!D*
!L
!GS
!GA
|- align=center bgcolor=#008000 style="color:white;"
|colspan=10 | Germania de Vest (1960-88)
|--bgcolor="#EEE9E9"
| 1960 -  1964||colspan="10"|Nu a participat
|-
| 1968||colspan="10"|Nu s-a calificat
|-bgcolor=gold
|1972||Campioană||1||2||2||0||0||5||1
|--bgcolor=silver
|1976||Vicecampioană||2||2||1||1||0||6||4
|-bgcolor=gold
|1980||Campioană||1||4||3||1||0||6||3
|- 
|1984||Prima fază||5||3||1||1||1||2||2
|-bgcolor="#EEE9E9"
|1988||Semifinale||3||4||2||1||1||6||3
|- align=center align=center bgcolor=#008000 style="color:white;"
|colspan=10 | Germania reunificată (1992-Act.)
|--bgcolor=silver
|1992||Vicecampioană||2||5||2||1||2||7||8
|-bgcolor=gold
|1996||Campioană||1||6||4||2||0||10||3
|-
| 2000||Faza Grupelor||15||3||0||1||2||1||5
|-
|2004||Faza Grupelor||12||3||0||2||1||2||3
|-- bgcolor=silver
| 2008||Vicecampioană||2||6||4||0||2||10||7
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 2012||Semifinale||3||5||4||0||1||10||6
|-bgcolor="#EEE9E9"
|2016||Semifinale||4||6||3||2||1||7||3
|-
|2020||Optimi de finală||15||4||1||1||2||6||7
|-
|2024||'||||||||||||||
|-align=center bgcolor=#0070B8 style="color:white;"
||Total||14/17||3 titluri||53||27||13||13||78||55|}

 Finale 

 Total Medalii 

Rezultate

 Adversari   
a) Germania este continuatoarea Germaniei de Vest.
b) Cehia este continuatoarea Cehoslovaciei.
c) Rusia este continuatoarea Uniunii Sovietice.
d) Serbia este continuatoarea Iugoslaviei.

 Cupa Confederațiilor 

{| class="wikitable" style="text-align: center;font-size:90%;"
!colspan=4 style="border-bottom:3px solid GREEN;" |Rezultate obținute la Cupa Confederațiilor
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" 
!Anul!!Runda!!Scor!!Rezultat
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=3 style="border-bottom:3px solid PINK;" |1999
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 4 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 2 – 0 ||Victorie
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 2 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=5 style="border-bottom:3px solid PINK;" |2005
|Faza Grupelor||align="left"| 4 – 3 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 3 – 0 ||Victorie 
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 2 – 2 ||Egal
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Semifinala||align="left"| 2 – 3 ||Înfrângere
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Finala Mică||align="left"| 4 – 3 ||Victorie 
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=5 style="border-bottom:3px solid PINK;" |2017
|Faza Grupelor||align="left"| 3 – 2 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 1 ||Egal
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 3 – 1 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Semifinala||align="left"| 4 – 1 ||Victorie
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=yellow
|Campioană||align="left"| 1 – 0''' ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|}

 Jucători faimoși 

 Michael Ballack
 Franz Beckenbauer
 Paul Breitner
 Thomas Hitzlsperger
 Jens Jeremies
 Oliver Kahn
 Jürgen Klinsmann
 Miroslav Klose
 Philipp Lahm
 Sepp Maier
 Lothar Matthäus
 Gerd Müller
 Günter Netzer
 Oliver Neuville
 Helmut Rahn
 Carsten Ramelow
 Karl-Heinz Rummenigge
 Harald 'Toni' Schumacher
 Uwe Seeler
 Toni Turek
 Berti Vogts
 Rudi Völler
 Fritz Walter
 Wolfgang Weber

 Rezultate recente și program 
 2017 

 

 2018 

 2019 

Jucători

Lotul actual
Următorii jucători au fost incluși în lotul echipei pentru a disputa Campionatul Mondial de Fotbal 2022.Selecții și goluri actualizate după meciul din 26 septembrie 2022 cu Anglia.''

Convocări recente
Următorii jucători au fost convocați la naționala Germaniei în ultimile 12 luni și sunt disponibili pentru selecție.

 Note
INJ Jucător retras din lot din cauza traumei suferite.

Cele mai multe selecții 

Mai jos este o listă cu cei mai selecționați 10 jucători din istoria naționalei Germaniei, actualizat la 22 martie 2017.

Golgheteri 
Mai jos este o listă cu primi 10 marcatori pentru echipa națională a Germaniei, la 5 octombrie 2017 :

Notă: jucătorii din Germania de Est nu au fost incluși precum : Streich 55 și Kirsten 34

Referințe

Legături externe 

Site-ul DFB
team.dfb.de
DFB's statistics of the German team
FIFA website: GERMANY FIFA World Cup victories  Winner (1954, 1974, 1990)  Runners-Up (1966, 1982, 1986, 2002)  Third (1934, 1970, 2006, 2010)  Fourth (1958)  
Schwarz und Weiß: A website about the German National Team in English
German Football Team News 
Germany Team Fans Site
RSSSF archive of Germany results
RSSSF archive of most capped players and highest goalscorers

Germania
Fotbal
Fotbal în Germania
Țări câștigătoare ale Campionatului European de Fotbal
Țări câștigătoare ale Campionatului Mondial de Fotbal